Асланя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Асланян (Каширина), Анжелика Валерьевна (род. 1986) — российская актриса.
 Асланян, Армен (род. 1963) — советский и армянский футболист.
 Асланян, Арпиар Левонович (1895—1945) — французский антифашист, коммунист, участник французского Сопротивления.
 Асланян, Гагик Сергеевич (род. 1954) — вице-спикер парламента Армении.
 Асланян, Игорь Борисович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Асланян, Карен (род. 1995) — армянский борец греко-римского стиля.
 Асланян, Луиза Срапионовна (1906—1945) — французская антифашистка, коммунистка, писательница, участница французского движения Сопротивления.
 Асланян (Куликова), Людмила Дмитриевна (род. 1954) — украинская и армянская шахматистка.
 Асланян, Майрам Меликовна (1901—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Асланян, Марлен Мкртычевич (род. 1932) — советский и российский генетик.
 Асланян, Норайр (род. 1991) — армянский и нидерландский футболист.
 Асланян, Нубар Левонович (род. 1931) — советский и армянский врач, биохимик.
 Асланян, Рафаэль Егорович (1948—2017) — армянский и российский художник-живописец.
 Асланян, Самвел Овикович (род. 1986) — российский гандболист.
 
 Асланьян, Юрий Иванович (род. 1955) — российский писатель, поэт и журналист.

Примечания